chór − zespół muzyczny składający się z wokalistów
 Chór – amerykański film muzyczny z 1985 roku
 Chór – amerykański film muzyczny z 2014 roku
 chór (instrumentoznawstwo) – w instrumentach strunowych, pewna liczba strun strojonych unisono bądź w oktawie.
 chór (teatr) − stała grupa osób wypowiadających się zbiorowo w mowie lub śpiewie
 chór (architektura) – pojęcie z dziedziny architektury